Maroccosuchus zennaroi — вимерлий гавіалоїдний крокодил з раннього еоцену Марокко, який традиційно вважається членом підродини Tomistominae.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна еоцену